Casino — casa de diversões que atua no ramo de jogos de azar
Cassino (Lácio) — comuna italiana
Monte Cassino — colina rochosa próxima da cidade italiana homónima
Praia do Cassino — na cidade brasileira de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul
Casino (filme) — americano de 1995 dirigido por Martin Scorsese

Desambiguação
Desambiguações de topônimos